Роза́рио Изабе́ль До́усон (; род. 9 мая 1979) — американская актриса, певица и писательница.

Биография 
Доусон родилась в Нью-Йорке. Её мать, Изабель, водопроводчик с пуэрто-риканскими и афро-кубинскими корнями, забеременела ею в 15 лет от Патрика К. Харриса, американца с ирландскими корнями и коренных американцев (апачи-семинолы) но не вышла за него замуж. Когда Розарио был год, ее мать вышла замуж за Грега Доусона, конструктора-строителя. Со своим биологическим отцом Розарио так и не довелось встретиться, хотя, по её собственному признанию, ей бы этого очень хотелось. Имеет младшего брата Клея (род. 1983).

Ещё в детстве Розарио появилась в передаче «Улица Сезам». В 15 лет её заметил фотограф Ларри Кларк и продюсер Хармони Корин, которому она подошла для будущего сценария фильма «Детки». После этого Доусон продолжила сниматься в разнообразных фильмах, начиная от независимых и до высокобюджетных блокбастеров, включая фильмы «Богема», «Его игра» и «Люди в чёрном 2». В июне 2014 года подписала контракт на съёмки в телесериале «Сорвиголова». В 2022 вышла игра Dying Light 2: Stay Human, в которой Розарио озвучила Лоан.

У Розарио есть приёмная дочь — Лола Доусон (род. в 2002 году, удочерена в 2014 году). В 2019 году стало известно, что актриса встречается с политиком Кори Букером. Пара распалась в феврале 2022 года.

Фильмография

Награды и номинации 
 Премия ALMA
 2006 год, номинация в категории «лучшая киноактриса второго плана» (за фильм «Rent»)
 American Black Film Festival
 2004, награждена премией восходящей звезде
 Black Movie
 2006, номинация за лучшее актёрское исполнение в поддерживающей роли (за фильм «Rent»)
 премия Black Reel
 2006, номинация в категории «лучшей актрисе» (за фильм «Rent»)
 2006, номинация в категории «за лучший костюм» (за фильм «Rent»)
 2006, номинация в категории за лучшее актёрское исполнение в поддерживающей роли (за фильм «Город грехов»)
 2003, номинация в категории за лучшее актёрское исполнение в поддерживающей роли (за фильм «25-й час»)
 2000, номинация в категории за лучшее актёрское исполнение в поддерживающей роли (за фильм «Light It Up»)
 Broadcast Film Critics
 2006, номинация в категории за лучшую песню («Seasons of Love», за фильм «Rent»
 премия Image
 2009, награждена премией в категории «лучшая киноактриса второго плана» (за фильм «Seven Pounds»)
 2006, номинирована в категории «лучшая киноактриса второго плана» (за фильм «Rent»)
 2000, номинирована в категории «лучшая киноактриса второго плана» (за фильм «Light It Up»)
 MTV Movie Awards
 2006, номинирована в категории «за лучший поцелуй» (за фильм «Город грехов»)
 Satellite Award
 2006, премирована в категории за лучшее актёрское комедийное или музыкальное исполнение в поддерживающей роли (за фильм «Rent»)
 Spike Video Game Awards
 2006, награждена в категории «Gamer’s Choice: Breakthrough Performance»
 Streamy Awards
 2009, награждена в категории «Best Female Actor in a Dramatic Web Series»
 Teen Choice Awards
 2001, номинирована в категории «Film — Choice Breakout Performance (Josie and the Pussycats)»
 2010, номинирована в категории Choice Movie Actress: Fantasy (Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief)

Примечания 

Дети-актёры США
Иммигрировавшие в США из Ирландии
Актрисы озвучивания США
Активисты ЛГБТ-движения в США
Индейцы-писатели
Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Киноактрисы США